El Aymoray Quilla (en quechua, Aymuray Killa) corresponde al sexto mes del calendario inca. También llamado Hatun Cuzqui.

En este mes se efectuaba el acarreo de maíz en los depósitos públicos (collcas) y trojes (piruas). El fin de la cosecha lo celebraban vestidos de gala, con música, chicha, danzas y juegos jocosos. Empezaban a arrancar el rastrojo para mullir la tierra.

El ritual del Aymoray consistía en llevar el maíz desde el campo hasta la casa, lo colocaban en una troje pequeña, con ciertas ceremonias, y lo velaban durante tres noches. Este maíz lo metían en sus mantas más ricas, lo veneraban porque lo consideraban como la madre del maíz (o mamasara), y creían que adorándolo procurarían la conservación y reproducción de la próxima cosecha.

Calendario incaico